Алекса́ндр Бори́сович Железняко́в (род. 28 января 1957 года) — российский инженер, руководитель работ в области создания ракетно-космической техники, писатель и журналист. Действительный член общественных научных организаций: Федерации космонавтики России, «Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского», «Европейской академии естественных наук».

Биография 
Александр Борисович Железняков родился 28 января 1957 года в городе Ленинграде.

В 1980 окончил Ленинградский политехнический институт им. М.И. Калинина (ныне Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого) по специальности инженер-физик.

С 1980 по 1981 — инженер НПО «Импульс» (Ленинград).

С 1981 по 1983 — служба в рядах Советской Армии.

С 1983 по 1989 — сотрудник НПО «Красная Заря» (Ленинград): инженер, старший инженер, зам. начальника отдела, начальник отдела.

С 1989 по 2001 — сотрудник ОКБ «Радуга» (ныне НПП «Радуга»): начальник отдела, начальник центра, заместитель генерального директора, первый заместитель генерального директора, и.о. генерального директора.

С 2001 года — советник директора — главного конструктора ЦНИИ робототехники и технической кибернетики (Санкт-Петербург).

С 2007 по 2014  — советник президента РКК «Энергия» (Королёв, Московская область).

С 2011 — действительный член (академик) Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского.

С 2015 — действительный член (академик) Европейской академии естественных наук.

Параллельно с основной работой занимается литературной деятельностью. Популяризатор достижений отечественной и мировой космонавтики. Автор более чем 30 книг и нескольких сот статей. Первая публикация состоялась 15 марта 1989 года. Использует псевдонимы: «Александр Юркевич», «Александр Борисов», «Константин Иванов», «А.Ж.», «К.И.».

С 2001 по 2012 — Президент Фонда поддержки науки и образования.

С 2015 — председатель правления (совета) Беляевского фонда поддержки и развития литературы.

Член Федерации космонавтики России (2003), Союза журналистов России (2006), Международной организации журналистов (2008), Союза писателей Санкт-Петербурга (2009), Российского Союза профессиональных литераторов (2011), Многонационального союза писателей (2014), член попечительского совета некоммерческой ассоциации русскоязычных писателей «Русский мост», член Союза учёных Санкт-Петербурга.

Почётный профессор Европейского университета в Ганновере (2015).

Премии и награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I (2014) и II (2007) степени.
 Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2003).
 Медали Федерации космонавтики России, Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского, Национального космического агентства Украины. 
 Трижды лауреат Литературной премии имени А. Р. Беляева (2005, 2012 ).
 Лауреат международной премии имени академика В. П. Глушко «За пропаганду науки в литературе» (2013).
 Лауреат литературной премии «Жемчужное зерно», учреждённой издательством «Аура Инфо» (2011 или 2012).

Библиография 
 «Советская космонавтика: Хроника аварий и катастроф». Санкт-Петербург, LEVRAN, 1998.
 «Летопись космической эры. 1957 год». Санкт-Петербург, Система, 2002.
 «Летопись космической эры. 1958 год». Санкт-Петербург, Система, 2002.
 «Взлетая падала ракета». Санкт-Петербург, Система, 2003.
 «Летопись космической эры. 1959 год». Санкт-Петербург, Система, 2003.
 «Летопись космической эры. 1960 год». Санкт-Петербург, Система, 2003.
 «Летопись космической эры. 1961 год». Санкт-Петербург, Система, 2004.
 «Тайны ракетных катастроф». Москва, Эксмо, Яуза, 2004.
 «Станция «Мир»: от триумфа до …». Санкт-Петербург, Система, 2006.
 «Летопись космической эры. 1962 год». Санкт-Петербург, Система, 2006.
 «Секретный космос. Мифы и фантомы на орбите». Москва, Эксмо, Яуза, 2006.
 «Секс в космосе». Санкт-Петербург, Вектор, 2008.
 «Главная строка: Стихотворения». Санкт-Петербург, АураИнфо, 2009.
 «Космос: к 50-летию полёта Юрия Гагарина» (автор вступительной статьи). Москва, КнигиWAM, 2010.
 «Первые в космосе. Как СССР победил США». Москва, Эксмо, Яуза, 2011.
 «Секретный космос. Были ли предшественники у Гагарина?». Москва, Эксмо, Яуза, 2011.
 «От "Востока" к "Рассвету"». Санкт-Петербург, ЛИК, 2011.
 «Секреты американской космонавтики». Москва, 2012.
 «Поехали!». Мы - первые в космосе (Гагарин. К 80-летию первого космонавта). Москва, 2014.
 «Гибель на взлёте». Санкт-Петербург, 2015.
 «100 лучших ракет СССР и России». Москва, 2016.
 «Р-7 - легендарная "семёрка"». Москва, 2016.
 «Космонавты мира» (в 2 томах). Санкт-Петербург, 2016.
 «Первые пилотируемые корабли "Восток" и "Восход"». Москва, 2016.
 «"Сатана" и "Воевода". Самое грозное ядерное оружие мира». Москва, 2016.
 «Тяжёлая ракета-носитель "Протон". Шедевр "ракетного гения" Челомея». Москва, 2016.
 «"Царь-ракета" Н-1. "Лунная гонка" СССР». Москва, 2016.
 «"Сатурн-5". Лунный исполин Вернера фон Брауна». Москва, 2017.
 «Орбитальный комплекс "Мир". Триумф отечественной космонавтики». Москва, 2017.
«36 страниц космической летописи». Санкт-Петербург, 2018.
 «Космонавтика» Энциклопедия.

Примечания

Ссылки 
 Энциклопедия «Космонавтика» Александра Железнякова

Персоналии:Космонавтика России
Журналисты России
Писатели России XX века
Русские писатели XX века
Лауреаты премии имени Александра Беляева
Писатели России XXI века
Выпускники Санкт-Петербургского политехнического университета